

События 
 Январь — Избрание Патриархом Московским и всея Руси Иоасафа I (1634—1640.
 Основан Оранский Богородицкий монастырь.
 Правительство короля Англии Карла I Стюарта проверило границы королевских лесов и взыскало штрафы с нарушителей. Возобновление сбора «корабельных денег». Осуждение сквайра Гемпдена, доказывавшего незаконность этого налога.
 25 февраля — Командующий имперской армией Альбрехт фон Валленштейн был убит в Эгере офицерами согласно приказу короля Германии Фердинанда II Габсбурга. Военные действия развернулись на территории между Дунаем и Майном. Испанские войска направлены из Италии в Нидерланды. Саксонцы оставили шведов.
 1634—1653 — Господарь Молдавского княжества — Василий Лупу.
 Февраль — капитуляция русских войск во главе с М. Б. Шеиным у стен Смоленска.
 Весна — на территории Восточной Сибири енисейскими казаками во главе с Посником Ивановым был основан город Вилюйск.
 14 июня — в селе Семлёво на реке Поляновке Россия и Речь Посполитая заключили мир, положивший конец русско-польской войне 1632—1634 гг. (Поляновский мир России с Польшей). Король Речи Посполитой Владислав IV отказался от претензий на русский престол.
 4 июля — основан город Труа-Ривьер, второе по древности поселение современной Канады (после города Квебек, основанного в 1608 году).
 В Голландии начинается «тюльпановый психоз» (тюльпаномания). Начало колоссальной спекулятивной гонки вокруг продажи тюльпанов. В музее Амстердама на одной из плит сохранилась надпись, гласящая, что два каменных дома были куплены в 1634 году за 3 луковицы тюльпана. Тюльпановый бум через несколько лет привёл Голландию к тяжелейшему экономическому кризису.
 Август. Король Англии Карл I принял решение о строительстве корабля «HMS Sovereign of the Seas» («Повелитель морей»). Решение вызвало большую оппозицию братства Тринити-хауз (англ. Brethren of Trinity House), которое указывало, что нет такого порта в королевстве, который может предоставить укрытие этому кораблю. Однако Карл I в результате добился своего.
 20 августа — Московский печатный двор выпустил первое пособие для обучения грамоте — Букварь Василия Бурцова (Василий Фёдорович Бурцов-Протопопов).
 6—7 сентября — во время Тридцатилетней войны император Священной Римской империи Фердинанд III нанёс шведам решительное поражение при Нёрдлингене, после чего его войска разграбили Вюртемберг.
 В Пыскоре (Пермь Великая) построен первый в России казённый медеплавильный завод.
 Решающее сражение между армиями маньчжуров и Лигдэн-хана. Лигдэн-хан потерпел поражение и покончил с собой.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1634 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1634 году
 Иона (преподобный климецкий)

См. также

Примечания